War může být:
 anglicky „válka“ – viz Válka (rozcestník), ozbrojený konflikt ve velkém měřítku. Tento termín se používá i jako metafora pro nevojenské konflikty.

hudební skupiny
 War (skupina) – americká funková skupina
 War (polská hudební skupina) – polská blackmetalová skupina
 War (švédská hudební skupina) – švédská blackmetalová skupina

písně, alba
 War (album, U2) – album skupiny U2 z roku 1983
 War (album, Bolt Thrower) – album skupiny Bolt Thrower z roku 1994
 War (album, Born from Pain) – album skupiny Born from Pain z roku 2006
 War (album, War) – album skupiny War (skupina) z roku 1971

počítače
WAR (souborový formát) - Web Application Resource nebo Web application ARchive, souborový formát obsahující Java aplikaci pro web kontejner

jazyky
 war - kód dle ISO 639-2 a ISO 639-3  pro warajštinu (pátý nejrozšířenější kjazyk na Filipínách).

Externí odkazy